Иван Серёгин: Серёгин, Иван Михайлович (1906—?) — председатель Ульяновского областного исполнительного комитета.
 Серёгин, Иван Николаевич — советский литературовед, ректор Литературного института имени А. М. Горького.
 Серёгин, Иван Тимофеевич (1933—1996) — советский нефтяник.
 Серёгин, Иван Федотович (1892—1959) — советский генерал-майор.